Zizou Bergs era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto al secondo turno da Pavel Kotov.

In finale Jesper de Jong ha sconfitto Marcelo Tomás Barrios Vera con il punteggio di 6-1, 6-2.

Teste di serie 

  Andrej Martin (semifinale)
  Mohamed Safwat (secondo turno)
  Kimmer Coppejans (primo turno)
  Lorenzo Giustino (primo turno)

  Dmitrij Popko (secondo turno)
  Denis Istomin (primo turno)
  João Menezes (secondo turno)
  Brayden Schnur (quarti di finale)

Qualificati 

  Jesper de Jong (campione)
  Ergi Kırkın (primo turno)

  Vladyslav Orlov (primo turno) 
  Vitaliy Sachko (primo turno)

Wildcard 

  Dostanbek Tashbulatov (primo turno)
  Denis Yevseyev (secondo turno)

  Beibit Zhukayev (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Almaty Challenger II 2021